

Patronyme 

 Adam Frazier (né en 1991), joueur américain de baseball ;
 Amy Frazier (née en 1972), joueuse de tennis américaine ;
 Brandon Frazier (né en 1992), patineur artistique américain ;
 Clint Frazier (né en 1994), joueur américain de baseball ;
 Edward Franklin Frazier (1894-1962), sociologue américain ;
 Herman Frazier (né en 1954), athlète et dirigeant américain ;
 Jeff Frazier (né en 1982), joueur américain de baseball ;
 Joe Frazier (1944-2011), boxeur américain ;
 Lou Frazier (né en 1965), joueur américain de baseball ;
 Nelson Frazier Jr. (1972-2014), plus connu sous le nom de Big Daddy V, catcheur professionnel ;
Nia Sioux Frazier (2001-), danseuse, chanteuse et mannequin américaine ;
Sheléa Frazier, chanteuse de gospel américaine ;
 Tim Frazier (né en 1990), joueur américain de basket-ball;
 Todd Frazier (né en 1986), joueur américain de baseball ;
 Walt Frazier (né en 1945), joueur américain de basket-ball.

Toponyme 

 Frazier Discovery Trail, sentier de randonnée américain situé dans le comté d'Albemarle, en Virginie.